Фёдор Максимович Гала́джий (1914—1982) — советский учёный, создатель первых отечественных переносных приборов для контроля рудничной атмосферы и первых предохранительных взрывчатых веществ для угольных шахт.

Биография 
Родился 11 августа 1914 года в селе Зубари (ныне — пгт Кожанка, Киевская область, Украина).

В 1937 году окончил Киевский государственный университет.

С 1939 по 1941 год работал в МакНИИ.

Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 года. Воевал в составе Южного и Северо-Кавказского, 1-го и 4-го Украинских фронтов. Имел тяжёлое ранение. Член ВКП(б) с 1942 года. Закончил войну командиром артиллерийского дивизиона, в звании гвардии капитана.

В 1946 году, после демобилизации из армии, вернулся в МакНИИ, где работал до 1978 года.

Кандидат технических наук (1961).

В 1964 году назначен заведующим отделом взрывных работ и взрывчатых материалов МакНИИ, которым руководил до 1978 года.

Доктор технических наук (1977; тема диссертации: «Исследование и создание высокобезопасных средств взрывного разрушения массива в угольных шахтах, опасных по газу и пыли»).

Решением ВАК Ф. М. Галаджему присвоено учёное звание профессора.

В 1978 — 1982 годах работал в Институте геофизики имени С. И. Субботина АН УССР.

В 1981 году назначен заведующим отделом динамики сложных взрывных систем том же институте.

Умер 23 февраля 1982 года в Киеве.

Научный вклад 
В конце 1930-х годов совместно с А. А. Строгальщиковым выполнил исследовал физико-химические процессы взрыва и воспламенения газовой среды.

В 1945—1952 годах в составе авторского коллектива (В. К. Перепелица, И. П. Скляренко, И. Д. Лосев) стал разработчиком первых отечественных переносных приборов определения метана, углекислого газа, кислорода, окиси углерода, а также оптического пылемера ФГП и газоопределителя метана на принципе теплопроводности (ГМТ-3).

В начале 1960-х годов совместно с В. И. Стикачёвым положил начало новому направлению борьбы со взрывами метана и угольной пыли в угольных шахтах путём создания предохранительной среды в момент ведения взрывных работ. Совместно с другими авторами, разработал для этих целей специальные полиэтиленовые ампулы для водяной забивки шпуров, впоследствии получившие широкое применение в угольных шахтах СССР, опасных по газу и пыли.

С именем Ф. М. Галаджего связана история создания первых в СССР специальных предохранительных взрывчатых веществ («ПЖВ-20» и «Аммонит Т-19», которые стали предшественниками взрывчатого вещества «Угленит Э-6») для угольных шахт, опасных по газу и пыли.

Является одним из изобретателей маятниковой уникальной баллистической установки для определения работоспособности взрывчатых веществ.

Автор ряда научных публикаций, в том числе монографий, и авторских свидетельств на изобретения.

Награды и премии 
 орден Александра Невского (СССР) (10.6.1945)
 орден Красной Звезды (31.1.1943)
 орден Отечественной войны I степени (31.1.1944)
 орден Отечественной войны II степени (13.3.1945; был представлен к ордену Красного Знамени)
 орден Трудового Красного Знамени
 медаль «За оборону Кавказа»
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Сталинская премия третьей степени (1950) — за создание и внедрение в угольную промышленность переносных приборов для контроля рудничной атмосферы
 Грамота Президиума Верховного Совета УССР (1958)
 знак «Шахтёрская слава» трёх степеней
 знак «Отличник социалистического соревнования Министерства угольной промышленности СССР» (1954)

Основные научные публикации 
 Галаджий, Фёдор Максимович. Безопасность взрывных работ в шахтах. —  : Госгортехиздат, 1962. — 135 с. : ил. 
 Магойченков М. А., Галаджий Ф. М., Росинский Н. Л. Мастер взрывник. —  : Недра, 1975. — 288 с : ил., таб.
 Кутузов Б.Н., Галаджий Ф.М. и др. Безопасность взрывных работ в промышленности. —  : Недра, 1977. — 344 с. : ил., табл.

Источники 
 Золотой век МакНИИ: история создания, развития и становления (1907—2007) / Под ред. канд. техн. наук О. М. Брюханова — Донецк: ТОВ «ВПП "Промінь"», 2007 — 416 с., илл. — ISBN 966-96743-4-1
 Ф. М. Галаджий. Энциклопедия современной Украины

Примечания 

Члены КПСС
Персоналии:Донбасс
Изобретатели СССР
Персоналии:Угольная промышленность
Учёные:Промышленная безопасность
Учёные:МакНИИ